Alassane N'Diaye (1990) – calciatore francese
 Alassane N'Diaye (1991) – calciatore francese